«Страна́ тене́й» или «Царство теней» () — кинофильм режиссёра Ричарда Аттенборо, вышедший на экраны в 1993 году. Экранизация пьесы Уильяма Николсона, основанной на реальных событиях.

Сюжет 
Действие разворачивается в Оксфорде в начале 1950-х годов. Главный герой фильма — Клайв Стейплз Льюис (Энтони Хопкинс), профессор колледжа Магдалены Оксфордского университета и автор серии книг для детей «Хроники Нарнии», а также многочисленных популярных работ о христианстве. Фильм повествует об истории трагической любви Льюиса и разведенной американки Джой Дэвидмен Грешам (Дебра Уингер) и их короткой супружеской жизни, прерванной её смертью от рака.

В ролях 
 Энтони Хопкинс — К. С. Льюис («Джек»)
 Дебра Уингер — Джой Грешам
 Эдвард Хардвик — Уорни Льюис
 Джозеф Маццелло — Дуглас Грешам
 Джеймс Фрейн — Питер Уистлер
 Джулиан Феллоуз — Дезмонд Ардинг
 Джон Вуд — Кристофер Райли
 Питер Хауэлл — президент колледжа

Награды и номинации 
 1993 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую мужскую роль (Энтони Хопкинс), а также номинация в категории «лучший фильм».
 1994 — две номинации на премию Оскар: за лучший адаптированный сценарий (Уильям Николсон) и за лучшую женскую роль (Дебра Уингер)
 1994 — две премии BAFTA: за лучший британский фильм (Ричард Аттенборо, Брайан Истмен) и за лучшую мужскую роль (Энтони Хопкинс). Кроме того лента была номинирована ещё в четырёх категориях: за лучший фильм (Ричард Аттенборо, Брайан Истмен), режиссуру (Ричард Аттенборо), лучшую женскую роль (Дебра Уингер), лучший адаптированный сценарий (Уильям Николсон).

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации пьес
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы Великобритании 1993 года
Фильмы на английском языке
Фильмы об Оксфорде